|-
| 130001 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130002 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130003 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130004 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130005 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130006 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 130007 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 130008 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130009 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130010 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130011 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130012 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130013 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130014 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130015 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130016 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130017 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130018 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130019 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130020 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130021 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130022 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130023 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130024 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130025 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130026 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130027 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130028 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130029 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130030 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130031 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130032 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130033 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130034 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130035 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130036 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130037 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130038 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130039 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130040 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130041 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130042 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130043 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130044 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130045 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130046 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130047 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130048 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130049 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130050 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130051 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130052 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130053 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130054 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130055 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130056 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130057 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130058 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130059 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130060 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130061 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130062 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130063 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130064 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130065 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130066 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 130067 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 130068 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130069 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 130070 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130071 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 130072 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 130073 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130074 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130075 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130076 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130077 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130078 Taschner ||  || 26 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 130079 - ||  || 26 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 130080 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 130081 - ||  || 29 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130082 - ||  || 29 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 130083 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130084 - ||  || 29 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130085 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130086 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130087 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130088 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 130089 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 130090 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 130091 - ||  || 5 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130092 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130093 - ||  || 3 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130094 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130095 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130096 - ||  || 3 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130097 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130098 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130099 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 130100 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-